Это список сезонов Денвер Наггетс, команды НБА.

Примечания

Ссылки 
 «Денвер Наггетс» на сайте www.basketball-reference.com
 Awards and Honors Index на сайте www.basketball-reference.com
 Playoff Index на сайте www.basketball-reference.com

Денвер Наггетс
Денвер Наггетс